Gardiz (persiska: گرديز) är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Paktia, i den östra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul. Gardiz ligger  meter över havet och antalet invånare var år 2012 cirka 104 000.

Källor 

Orter i Paktia (provins)